Stübing bezeichnet:

 kurz den Ort Kleinstübing mit dem Schloss Stübing
 das Österreichische Freilichtmuseum Stübing

Stübing oder Stubing ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard von Stübing († 1152), Hochfreier
 Jofie Stübing (* 1992), deutsche Fußballspielerin
 Gerardo Stübing (* 1957), spanischer Pharmazeut, Botaniker und Künstler
 Moose Stubing (* 1938), US-amerikanischer Baseballtrainer
 Robert B. Stuebing (* 1946), US-amerikanischer Herpetologe
 Solvi Stübing (1941–2017), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Stübig